Фёдор Нико́льский:
 Никольский, Фёдор Калинович (1826—1898) — русский оперный певец (драматический тенор).
 Никольский, Фёдор Яковлевич (1816—1880) — краевед Ярославской губернии, журналист.